Tesla steht für:
 Tesla (Einheit), Einheit für die magnetische Flussdichte
 Tesla, Inc., US-amerikanischer Hersteller von Elektroautos und Batterien
 Tesla (Band), kalifornische Band
 Tesla (Mondkrater), Krater auf der Mondrückseite
 (2244) Tesla, Asteroid des Hauptgürtels
 Tesla (2020), US-amerikanischer Spielfilm aus 2020 über den gleichnamigen Elektropionier
 Nvidia Tesla, Streamprozessor für Hochleistungsrechner
 Tesla Pipeline, eine geplante Weiterleitung der Gaspipeline Turkish Stream nach Baumgarten an der March (Niederösterreich), siehe TurkStream#Tesla-Pipeline

Personen:
 Aleksandar Tesla (* 1973), deutscher Schauspieler

TESLA steht für:
 TESLA (Teilchenbeschleuniger), Projektvorschlag für einen linearen supraleitenden Teilchenbeschleuniger
 Tesla a.s., tschechisch-slowakisches Elektronikunternehmen
 Text Engineering Software Laboratory, Framework für die Verarbeitung von Texten

Siehe auch:
 Tesla-Transformator
 Tesla-Turbine
 Teslaventil

Abkürzung